Шенаев - фамилия:

 Шенаев, Владимир Никитович (1929—2010) — советский и российский учёный, доктор экономических наук, профессор.
 Шенаев, Вячеслав Никитич (1940—2012) — советский и российский учёный, доктор экономических наук, профессор.

См. также 
 Шелаев
 Санаев